Штренгберг () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Амштеттен.  . Официальный код  —  30534.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрнст Фёзенхубер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 15 мест.
 СДПА занимает 6 мест.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Общины Нижней Австрии